Kmečki upori na Slovenskem je skupno ime za serijo kmečkih uporov, ki so se odvijali na ozemlju današnje Slovenije v razdobju dobrih 250 let.
Pojavili so se predvsem zato, ker so fevdalci zahtevali vedno višje dajatve na promet iz naturalnih v denarne vire.

Najpomembnejši slovenski kmečki upori 

 Koroški kmečki upor (1478) - zaradi davkov in turških vpadov,
 Slovenski kmečki upor (1515) - zaradi graščinskih bremen in težav v kmečki trgovini,
 Hrvaško-slovenski kmečki upor (1572/73) - zaradi davkov in težav v kmečki trgovini,
 Drugi slovenski kmečki upor (1635),
 Tolminski kmečki upor (1713) - zaradi davkov in težav v kmečki trgovini.

Kmečki upori v literaturi 
Kmečki upori v literaturi

Zunanje povezave